Вторые Вурманкасы — название населённых пунктов в России:

 Вторые Вурманкасы — деревня в Цивильском районе Чувашии, Второвурманкасинское сельское поселение.
 Вторые Вурманкасы — деревня в Цивильском районе Чувашии, Чурачикское сельское поселение.

См. также 
 Вурманкасы
 Первые Вурманкасы
 Третьи Вурманкасы